WSG steht als Abkürzung für:
 Wasserschutzgebiet, Gebiete, in denen zum Schutz von Gewässern besondere Ge- und Verbote gelten
 Wehrsoldgesetz, regelt in Deutschland den Bezug von Geld- und Sachleistungen für Soldaten im Wehrdienst 
 Wehrsportgruppe, mehrere rechtsextreme Vereinigungen
 Washington County Airport (Pennsylvania) (IATA-Code), Flughafen von Washington (Pennsylvania), Pennsylvania
 Wasaya Airways (ICAO-Code), kanadische Regionalfluggesellschaft
 Schwerin Güterbahnhof (DS100-Code), siehe Schwerin Hauptbahnhof #Ehemaliger Güterbahnhof
 Wirbelschichtgranulator, ein Gerät zur Herstellung von Granulaten mit integrierter Trocknung (Verfahrenstechnik) abgeleitet vom WST
 WSG Tirol, Wattener Sportgemeinschaft Tirol, ein Fußballverein aus Wattens, Tirol

wsg steht als Abkürzung für:
 Adilabad Gondi (ISO-639-3-Code), Varietät von Gondi, in Mittelindien verbreitete zentraldravidische Sprache

Abkürzung